L’Hybridation peut faire référence à de nombreuses expressions :
 En biologie, croisement entre deux individus de taxons différents ;
 Hybridation moléculaire (appariement entre des brins d'ADN ou entre ADN et ARN) et hybridation de l'ADN ;
 Hybridation cellulaire, fusion de deux cellules ;
 Mise en synergie et coopération de 2 types d'énergie, thermique et électrique notamment, afin d'obtenir une motorisation hybride en particulier pour des automobiles ;
 Hybridation des orbitales, en chimie ;
 Hybridation (électronique) Assemblage de deux puces ou de deux composants en vue d'obtenir une fonction combinée ou un assemblage plus dense.
 Hybridation (éducation) : En ce qui concerne l’hybridation, nous pouvons nous référer à la définition de Charlier, Deschryver et Peraya « comme un mélange fertile et en proportions variables de différentes modalités de formation, en présence et à distance mais aussi entre des postures d’enseignement transmissif et des postures davantage liées à l’accompagnement de l’apprentissage ». (Charlier, Deschryver & Peraya, 2006). Il est fréquent également d'utiliser le mot "multimodalités à la place d'hybridation.
Voir aussi
 Hybride (homonymie)

Notes et références